Players Tour Championship — серия низкорейтинговых снукерных турниров, состоящая из 12 этапов (по шесть в Англии и континентальной Европе), а также финального турнира (Гранд-финал PTC). Серия проходит на протяжении почти всего сезона — с июня по март. 

В каждом из 12 турниров могут принять участие все профессионалы из мэйн-тура и все желающие любители. Если общее количество участников больше, чем 128 игроков (на это число рассчитана основная сетка любого этапа), то проводится предварительный раунд квалификации. За участие в каждом этапе игрок должен внести £ 100. В финальный турнир выходят 24 игрока, заработавших наибольшее количество призовых и участвовавших не менее, чем в 6 этапах (трёх английских и европейских).

Все матчи турнира играются до 4 побед.

Рейтинговые очки 

Этапы PTC:

 Победитель: 2000 очков 
 Финалист: 1600 очков
 Полуфиналисты: 1280 очков 
 Четвертьфиналисты: 1000 очков 
 Участники 1/8: 760 очков 
 Участники 1/16: 560 очков 
 Участники 1/32: 360 очков Финальный турнир PTC:

 Победитель: 3000 очков
 Финалист: 2400 очков
 Полуфиналисты: 1920 очков
 Четвертьфиналисты: 1500 очков 
 1/8 финала: 1140 очков
 Первый раунд: 840 очков

Рейтинговые очки серии учитываются в общем рейтинге и начисляются только участникам мэйн-тура.

Победители Гранд-финала

Ссылки 

 Информация о турнире сезона 2011/12 на World Snooker 
 Информация о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Players Tour Championship